Niwy ist ein Name polnischer sowie russischer () Orte:
 Polen:
 Niwy (Daleszyce), Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Niwy (Kamień Krajeński), Dorf im Powiat Sępoleński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern (Blumfelde, Kreis Zempelburg, Westpreußen)
 Niwy (Osielsko), Dorf im Powiat Bydgoski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Niwy (Dobiegniew), Dorf in der Woiwodschaft Lebus (Ninive, Kreis Friedeberg/Neumark, Brandenburg)
 Niwy (Szczerców), Dorf im Powiat Bełchatowski, Woiwodschaft Łódź
 Niwy (Łęki Szlacheckie), Dorf im Powiat Piotrkowski, Woiwodschaft Łódź
 Niwy (Lewin Brzeski), Weiler in der Woiwodschaft Oppeln
 Niwy (Herby), Weiler  im Powiat Lubliniecki, Gmina Herby, Woiwodschaft Schlesien
 Niwy (Wózniki), Dorf im Powiat Lubliniecki, Gmina Wózniki, Woiwodschaft Schlesien
 Niwy (Karnice), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern (Haideschäferei, Kreis Greifenberg, Pommern)

 Russland:
 Niwy (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Kompehnen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Niwy (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Niwy (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Niwy (Pskow, Dedowitschi), Dorf im Rajon Dedowitschi, Oblast Pskow
 Niwy (Kunja), Dorf im Rajon Kunja, Oblast Pskow
 Niwy (Pskow, Welikije Luki), Dorf im Rajon Welikije Luki, Oblast Pskow
 Niwy (Smolensk, Demidow), Dorf im Rajon Demidow, Oblast Smolensk
 Niwy (Welisch), Dorf im Rajon Welisch, Oblast Smolensk